Евгений Давыдов:
 Давыдов, Евгений Витальевич (1967) — советский, российский хоккеист.
 Давыдов, Евгений Владимирович (1953) — советский борец.